Tommy Thompson, giocatore di football americano statunitense (1916-1989)
 Tommy Thompson, calciatore inglese (1928-2015)
 Tommy Thompson, politico statunitense (1941)
 Tommy Thompson, sceneggiatore e produttore statunitense (1957)
 Tommy Thompson, calciatore statunitense (1995)